Ikusaka bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Nagano: Ikusaka (Nagano)
 ein Lehen: Ikusaka (Han)